Бакша:
 Бакша́, Бахча, Бакча́ — ухожа, место, где находятся посевы бахчевых культур.
 Бакша́, бахча́, в Сибирском крае — банка, ящик, коробка чая.
 Бакша́, в Астраханском крае — род настоятеля, старшины в сожитии калмыцких гелюнгов, жрецов.
 Бакша́, бакса́, баксы́ — киргизский шаман, фигляр и гадатель, колдун и лекарь.

Топоним

Казахстан 
 Бакша — станция в Коксуском районе Алматинской области

Украина 
 Бакша — село в Савранском районе Одесской области.
 Бакша — село в Белопольском районе Сумской области.

Примечания